Лас Пињуелас има више значења:

 Лас Пињуелас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пињуелас, Акапулкито (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику